Књежице могу бити:

 Књежице (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Књежице (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Књежице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република